La famille Zymvrakakis (Ζυμβρακάκης) ou Zymbrakakis (Ζυμπρακάκης), d'origine crétoise, compte plusieurs militaires qui ont servi la Grèce :
 Emmanuel Zymvrakakis (mort en 1821), combattant de la Guerre d'indépendance grecque de 1821 en Crète. 
Charalambos Zymvrakakis (1812-1880), fils du précédent, colonel d'artillerie, homme politique et ministre plénipotentiaire des armées.
 Emmanuel Zymvrakakis (1861-1928), fils de Charalambos, militaire qui participa au coup de Goudi et au Mouvement de Défense Nationale en 1916.
 Épaminondas (ou Pamikos) Zymvrakakis (1863-1922), frère du précédent ; il participa aux Révolutions crétoises de 1886 et 1897, et fut un des membres fondateurs du Mouvement (ou Comité) de Défense nationale en 1916.
 Ioannis Zymvrakakis (1818-1913), frère de Charalambos, fut le chef des opérations militaires dans la région de La Canée pendant la Révolte crétoise de 1866-1869. 
 Emmanuel I. Zymvrakakis (1856-1931), fils de Ioannis, Commandant de gendarmerie et homme politique, il participa comme fondé de pouvoir à la  Assemblée nationale de 1924.

Famille grecque